ТТО — многозначная аббревиатура:
 ТТО — танко-техническое обеспечение
 ТТО — танко-техническое обслуживание
 ТТО — текущее техническое обслуживание
 ТТО — теплотехнический отдел
 ТТО — товарно-транспортный отдел
 ТТО — трамвайно-троллейбусное объединение
 ТТО — транспортно-технологическое оборудование
 ТТО — трубно-технологическая обвязка

См. также 
  — аббревиатура латиницей